Бурханедди́н Джем Османоглу́ (; 2 февраля 1920, Стамбул — 31 октября 2008, Нью-Йорк) — османский принц, наследник главы Дома Османа Эртогрула Османа.

Биография 
Родился 2 февраля 1920 года в Стамбуле, был первым сыном Ибрахима Тевфика, правнука Абдул-Меджида I, и его четвёртой жены Хатидже Садие; брак родителей Бурханеддина Джема, заключённый 27 марта 1919 года и расторгнутый в 1930/31 году, династией признан не был, в этом браке у Бурханеддина родился младший брат Баязид Осман.
В 1994 году после смерти Мехмеда Орхана,  стал наследником Эртогрула Османа. 
Умер в 2008 году в Нью-Йорке, после его смерти наследником стал его брат Баязид Осман

Семья 
Женился на Ирине Старосельской (род.1928), внучке генерала Старосельского и дочке Всеволода Старосельского .
Дети:
 Нилюфер-султан (род. 1953)
 Шехзаде Селим-эфенди (род.1956)

Предки

Примечания

Ссылки 
 Prince Burhaneddin Djem

Бурханеддин Джем
Претенденты на престол Османской империи